Wingrave steht für:

 James Wingrave (* 1981) ungarischer Springreiter englischer Herkunft
 Wingrave (Buckinghamshire), englisches Dorf im District Aylesbury Vale